Zlatá Olešnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Zlatá Olešnice – comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
 Zlatá Olešnice – comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové